Makedonska Radio Televizija, ens públic de radiodifusió de Macedònia del Nord
 Tomografia de ressonància magnètica (del seu nom en anglès Magnetic Resonance Tomography), tècnica de tomografia basada en la ressonància magnètica nuclear